Alexander Samoilow ist der Name folgender Personen:

* Alexander Filippowitsch Samoilow (1867–1930), russischer bzw. sowjetischer Physiologe und Kardiologe
 Alexander Wladimirowitsch Samoilow (1952–2020), sowjetischer bzw. russischer Schauspieler